V.League 1 (1980) – pierwsza edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Wietnamie. W rozgrywkach wzięło udział 17 drużyn, grając systemem mieszanym. Sezon rozpoczął się 1 lutego, a zakończył 1 maja 1980 roku. Pierwszym mistrzem Wietnamu został zespół Tổng Cục Đường Sắt. Tytuł króla strzelców zdobył Lê Văn Đặng, który w barwach klubu Công An Hà Nội strzelił 10 bramek.

Rozgrywki toczyły się w dwóch rundach. W pierwszej rundzie brało udział 17 zespołów, które były podzielone na 3 grupy. Po jednej najlepszej drużynie z każdej grupy awansowały do drugiej rundy rozgrywek, natomiast zespoły z ostatnich miejsc spadły z V.League 1. W drugiej rundzie rywalizowały 3 zespoły, z których najlepszy został mistrzem Wietnamu.

Punktacja 
 Zwycięstwo – 2 pkt
 Remis – 1 pkt
 Porażka – 0 pkt

Przebieg rozgrywek

Sezon zasadniczy

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza play-off 
 Tổng Cục Đường Sắt – Hải Quan FC 1 – 0 
 Công An Hà Nội – Hải Quan FC 2 – 1 
 Tổng Cục Đường Sắt – Công An Hà Nội 2 – 1

Zobacz też 
 V.League 1

Przypisy 

1980 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Wietnamie